Toponyme de Normandie à l'origine, signifiant « l’exploitation rurale de Grimr », nom d’homme norrois, dans la plupart des cas.

Patronyme 

 Guillaume-Balthazar Cousin de Grainville (1745-1828), évêque de Cahors, frère du suivant ;
 Jean-Baptiste Cousin de Grainville (1746-1805), philosophe, poète, curé et écrivain français, frère du précédent ;

Jean-Baptiste-Christophe Grainville (1760-1805), poète français ;
Patrick Grainville (1947-), romancier français.

Toponyme 

Grainville, commune française de l’Eure ;
Grainville-la-Campagne, ancienne commune française du Calvados aujourd’hui intégrée à Grainville-Langannerie ;
Grainville-l’Alouette, ancienne commune française de Seine-Maritime aujourd’hui intégrée à Grainville-Ymauville ;
Grainville-la-Renard, ancienne commune française de Seine-Maritime aujourd’hui intégrée à Brametot ;
Grainville-la-Teinturière, commune française de Seine-Maritime ;
Grainville-Langannerie, commune française du Calvados ;
Grainville-sur-Odon, commune française du Calvados ;
Grainville-sur-Ry, commune française de Seine-Maritime ;
Grainville-Ymauville, commune française de Seine-Maritime.